11-й Чемпионат мира по хоккею с мячом прошёл в Швеции с 27 января по 4 февраля 1979 года. В одиннадцатый раз подряд чемпионом мира стала сборная СССР.

Итоговая таблица

Результаты игр

1 тур 

Примечание: Нереализованные пенальти:  Хокан Олссон (Швеция, 75′, вратарь) —  Сергей Ломанов (СССР, 78′, мимо).

2 тур 

Примечание:  Леонид Лобачёв (СССР) не реализовал пенальти (82′, мимо).

3 тур 

Примечание:  Сергей Ломанов (СССР) не реализовал пенальти (64′, вратарь).

4 тур

5 тур

6 тур 

Примечание:  Сборная СССР не реализовала пенальти при счёте 1-2 (мимо).

Лучшие игроки 

По результатам турнира были названы лучшие игроки по позициям:
 Лучший вратарь — Сергей Лазарев (СССР)
 Лучший защитник — Леонид Лобачёв (СССР)
 Лучший полузащитник — Владимир Плавунов (СССР)
 Лучший нападающий — Сергей Ломанов (СССР)

Символическая сборная 
 Вратарь
  Сергей Лазарев
 Защитники
  Леонид Палладий
  Ян-Эрик Флинк
  Владимир Плавунов
 Нападающие
  Бенгт Рамстрём
  Сергей Ломанов
  Валерий Эйхвальд

Ссылки 
 Результаты ЧМ по бенди 1979

Чемпионаты мира по хоккею с мячом
Хоккей с мячом
Международные соревнования по хоккею с мячом в Швеции
Январь 1979 года
Февраль 1979 года
Спорт в Швеции в 1979 году